Drama of Exile — шестой сольный студийный альбом немецкой певицы и композитора Нико, записанный в апреле—мае 1981 года и вышедший в 1981 году. Диск издан в двух вариантах.

Создание 
После записи альбома The End…, изданного в 1974 г., Нико расторгла контракт с фирмой Island и на довольно продолжительное время практически перестала заниматься музыкой, лишь изредка появляясь на концертах. Певица много снималась в кино, в частности, в фильмах Филиппа Гарреля, на которого она произвела глубокое впечатление, время от времени писала новые песни, представляя их на своих редких выступлениях: так, «Purple Lips» была впервые исполнена ею в 1975 г., а «Henry Hudson» — в 1977-м. Около 1978-го года Нико начала подумывать о записи нового альбома; на сей раз она отказалась от сотрудничества с Джоном Кейлом, продюсировавшим её пластинки The Marble Index, Desertshore и The End…, и заключила контракт с Филиппом Квилихином, корсиканским регги-музыкантом и продюсером. В итоге Drama of Exile вышел гораздо более легким и позитивным (однако вместе с тем и несколько более примитивным), нежели прошлые альбомы Нико, в музыке, прежде — почти всегда акустической, появились электронные элементы.

Судебные разбирательства 
Оригинальная версия альбома была издана фирмой Aura в 1981 г. Вскоре начался судебный процесс о правах на альбом между Aura и продюсерами Нико; участники процесса описывали ситуацию по-разному, поэтому сложно сказать, что произошло на самом деле.

Так, Жан Паскье утверждал:

Звукооператор украл записи и продал их фирме Aura, незамедлительно издавшей их. Естественно, мы подали на них в суд… Почти все проданные пластинки были, по сути, нелицензионными. Мы переиздали альбом с Invisible Records, однако он был издан крайне низким тиражом и стал, скорее, чем-то вроде коллекционного издания.

Совсем иначе выглядит эта история в версии Дейва Томпсона:

Aura согласилась финансировать альбом… Контракты были составлены, фирма возместила издержки производства — запись началась. (…) Но, когда альбом был почти закончен, Дьюджет, неофициальный менеджер Нико, договорился передать записи одной фирме, не заплатив Aura. Начались судебные разбирательства… В 1983 г. Aura выиграла суд; Филипп Квилихин был недоволен, поэтому он вернулся в Париж с записями, смикшировал их заново, и вскоре во Франции была издана нелицензионная версия альбома.

В общей сложности судебные разбирательства продолжались три года; в итоге права на издание Drama Of Exile в оригинальном варианте остались за Aura. Позднее он был переиздан фирмой Cleopatra Records на CD.

Список композиций

Оригинальная версия 
 «Genghis Khan» — 3:52
 «Purple Lips» — 4:10
 «One More Chance» — 5:38
 «Henry Hudson» — 3:54
 «I'm Waiting for the Man» (Лу Рид) — 4:13)
 «Sixty/Forty» — 4:50
 «The Sphinx» — 3:30
 «Orly Flight» — 3:55
 «Heroes» (Дэвид Боуи, Брайан Ино) — 6:06

Альтернативная версия (Invisible Records) 
 «One More Chance» — 4:13
 «The Sphinx» — 4:00
 «Sãeta» — 3:40
 «Genghis Khan» — 3:34
 «Heroes» (Дэвид Боуи, Брайан Ино) — 5:41
 «Henry Hudson» — 3:46
 «60/40» — 4:35
 «Orly Flight» — 2:48
 «Vegas» — 3:30
 «I’m Waiting For the Man» (Лу Рид) — 4:14

Примечания

Ссылки 
 Drama Of Exile на discogs.com

Альбомы Нико